Blichfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Blichfeldt (1873–1945), US-amerikanischer Mathematiker
 Mia Blichfeldt (* 1997), dänische Badmintonspielerin